Адам Эрни (род. 20 апреля 1995 года) — американский хоккеист, левый нападающий. В данный момент выступает за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз», ранее выступал за «Тампу-Бэй Лайтнинг», был выбран ими во 2-м раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 33-м номером.

Игровая карьера

Юниоры 
Эрни вырос, играя в хоккей в Норт-Брэнфорде, штате Коннектикут, а затем переехал в Лос-Анджелес в возрасте 13 лет, чтобы кататься на коньках в избранной команде. Он начал свою юношескую карьеру в клубе «Индиана Айс» Хоккейной лиги США. За один сезон он забил 10 голов и набрал 18 очков в 45 играх. Главный тренер «Индиана Айс» Чарли Скьодт сказал The Hockey News, что Эрн часто возглавлял команду по количеству хитов. В конце концов ему предложили стипендию для игры в хоккей в Бостонском университете.

1 апреля 2014 года подписал с «Тампой» контракт новичка.

В своем последнем сезоне с «Квебек Ремпартс» Эрни был награжден Трофеем Гай Лафлёра, как самый ценный игрок плей-офф Главной юношеской хоккейной лиги Квебека после победы команды в седьмой игре в финале Кубка президента. Remparts в конечном итоге проиграли Kelowna Rockets в Мемориальном кубке 2015 года. В течение регулярного сезона Эрне забил 41 гол и сделал 45 передач, набрав 86 очков, плюс 21 плюс и 102 минуты штрафа.

Профессиональная 
19 сентября 2013 года Департамент безопасности игроков НХЛ объявил, что проведет слушание по делу об инциденте во время предсезонного матча против «Сент-Луис Блюз» в среду вечером в Amway Center в Орландо, Флорида. В первом периоде на Эрни был наложен малый штраф за удар головой Владимира Соботки. Соботка покинул игру после удара и не вернулся. В тот же день НХЛ объявила, что Эрне был дисквалифицирован на три предсезонных матча.

2 января 2017 года «Лайтнинг» отозвали Эрни из «Сиракьюз Кранч». 3 января 2017 года главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил СМИ, что Эрне дебютирует в НХЛ. Эрн узнал, что дебютирует в НХЛ, когда утром вошел в комнату и увидел свой номер на доске. В ту ночь Эрни дебютировал в НХЛ против «Виннипег Джетс». 3 марта 2017 года Эрни забил свой первый гол в карьере в НХЛ и забил очко в ворота «Питтсбург Пингвинз» на PPG Paints Arena. 20 марта 2018 года Эрн записал свою первую результативную передачу в НХЛ. Голевая передача пришлась на победу «Лайтнинг» со счетом 4–3 над гостевым «Торонто Мэйпл Лифс».

14 августа 2019 года Эрни в статусе ограниченного свободного агента был продан в «Детройт Ред Уингз» в обмен на выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2020 года.

Игровая статистика

Клубная 
И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Ш - штрафные минуты.

Международная 
И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Ш - штрафные минуты.

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Детройт Ред Уингз»